

Aziende
Carl Zeiss, azienda tedesca produttrice di strumenti ottici e fotografici
Carl Zeiss Meditec, azienda tedesca di tecnologia medica del gruppo Zeiss

Persone 
Carl Zeiss (1816-1888), ottico e imprenditore tedesco, fondatore dell'omonima azienda
 Karl Zeiss (1871-1924), drammaturgo tedesco e impresario teatrale
 Karl Zeiß (1912-1994), teologo tedesco
 Carl Ceiss (* 1959), drammaturgo austro-tedesco

Sport 
FC Carl Zeiss Jena, squadra di calcio tedesca